Rita Muñoz (1973. február 23. –) mexikói női nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2002-ben terjesztette fel nemzetközi női asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezető szakmai munkáját.

Világbajnokság
Thaiföld rendezte a 2004-es U19-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta.

Olimpia 
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB asszisztensi szolgálatra alkalmazta.

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek